Давангере ():

 Давангере — город в штате Карнатака, Индия.
 Давангере — округ в штате Карнатака, Индия.